Вайи-сюр-Эн () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Суасон. Население кантона на 2011 год составляло 10 163 человека.

Код INSEE кантона — 0232. Всего в кантон Вайи-сюр-Эн входило 26 коммун, из них главной являлась Вайи-сюр-Эн.

Коммуны кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Альман — население 178 чел.
 Брей — население 121 чел.
 Бюси-ле-Лон — население 1 940 чел.
 Вайи-сюр-Эн — население 2 073 чел.
 Водсон — население 256 чел.
 Вреньи — население 90 чел.
 Вюйери — население 35 чел.
 Кламси — население 222 чел.
 Конде-сюр-Эн — население 417 чел.
 Лаффо — население 147 чел.
 Марживаль — население 336 чел.
 Мисси-сюр-Эн — население 682 чел.
 Нантёй-ла-Фос — население 157 чел.
 Нёвиль-сюр-Марживаль — население 122 чел.
 Остель — население 80 чел.
 Парньи-Филен — население 239 чел.
 Понт-Арси — население 129 чел.
 Санси-ле-Шмино — население 111 чел.
 Сель-сюр-Эн — население 252 чел.
 Супир — население 296 чел.
 Терни-Сорни — население 309 чел.
 Филен — население 135 чел.
 Шавиньон — население 760 чел.
 Шавон — население 191 чел.
 Шивр-Валь — население 584 чел.
 Эзи-Жуи — население 301 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 7,1 %
 промышленность — 27,0 %
 строительство — 11,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,6 %
 государственные и муниципальные службы — 19,3 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 29,2 % голосов Марин Ле Пен против 25,1 % у Франсуа Олланда и 23,1 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 50,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,1 %, Сеголен Руаяль — 20,9 %; 2 тур: Саркози — 55,5 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре отдали незначительное большинство голосов — 29,7 % — действующему депутату, кандидату партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, но во 2-м туре в кантоне победил единый кандидат левых Жак Крабаль, получивший 43,7 % голосов (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна